Liliput oder Lilliput bezeichnet
 Liliput (fiktive Insel), eine fiktive Insel in Jonathan Swifts Roman Gullivers Reisen
 Liliput (Modelleisenbahn), einen Modellbahnhersteller
 Liliput (Pistole), eine halbautomatische Taschenpistole
 die Schweizer Punkband LiLiPUT, siehe Kleenex (Band)
 Liliput (Dreirad), ein Kinderfahrzeug
 Liliput (Zeitschrift), eine westdeutsche Kinder- und Jugendzeitschrift, die von 1946 bis zumindest 1966 in Nürnberg erschien und bundesweit vertrieben wurde
 Lilliput (Zeitschrift), britisches Monatsmagazin, gegründet von Stefan Lorant, erschien 1937 bis 1960
 ein Label, unter welchen Filme und Hörspiele für Kinder vertrieben wurden
 die ursprüngliche Bezeichnung der ersten Kleinbildkamera von Oskar Barnack, der späteren Leica
 Lilliput (Schauspieler), indischer Filmschauspieler und Drehbuchautor.
 Operation Lilliput, militärische Operation im 2. Weltkrieg
Siehe auch:
 Liliputaner
 Liliputbahn
 Lilliput-Nunatakker, Nunatakker im Grahamland, Antarktika
 (2952) Lilliputia.